Der Begriff Glienick bezeichnet
 einen Ortsteil der Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg; siehe Glienick (Zossen)
 eine kleine Adelsherrschaft; siehe Herrschaft Glienick

 siehe auch Glienicke und Altglienicke